(1941), homme d'affaires américain ;
 David Anthony Mack (1961), officier de policier américain ;
 David W. Mack (1972), auteur de comics américain.